Raude steht für:

 Raude, rechter Nebenfluss der Oder
 Raude, alte Bezeichnung für Räude
 Eirik Raude, norwegischer Name von Erik der Rote (um 950–um 1003), norwegisch-isländischer Seefahrer und Entdecker
 Eirik Raude, Bohrplattform, siehe Trosvik Bingo 9000

Raude ist der Familienname folgender Personen:
 Jon Raude († 1282), norwegischer Geistlicher, Erzbischof in Nidaros